Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1965 — 33-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал минский СКА.

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Зона 3 (Минск) 

 Команды «Гвардеец», «Вымпел» и «Импульс» сняты по ходу чемпионата за неявки.

Финальный этап

За 1-6 места

За 7-12 места

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1965 году
1965 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу